Catatemnus är ett släkte av spindeldjur. Catatemnus ingår i familjen Atemnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Catatemnus